Osoby o tym nazwisku:
 Ferdynand Ruszczyc – polski malarz, grafik, rysownik, scenograf, pedagog
 Ferdynand Bohdan Ruszczyc – polski historyk sztuki
 Marek Ruszczyc – polski pisarz, dziennikarz i reporter